Райфенберг ()

 Райфенберг — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц.
 Райфенберг, Фредерик (1795—1850) — бельгийский писатель, историк.